Ферна́ндо Льоре́нте То́ррес (, ; 26 февраля 1985, Памплона, Наварра) — испанский футболист, нападающий.

Льоренте уроженец Страны Басков, обучался в академии «Атлетика» из Бильбао, а в 2004 году дебютировал в основном составе «полосатых». На протяжении трёх лет становился лучшим бомбардиром «Атлетика», а в 2012 году выиграл «Трофей Сарры», вручаемый лучшему испанскому бомбардиру Ла Лиги. В 2013 году перешёл в «Ювентус», отыграв к этому времени более 250 матчей Примеры и забив около 100 мячей. С «бьянконери» подписал четырехлетний контракт, в дебютном сезоне сыграл в 32 матчах и забил 16 голов. Летом 2015 года Льоренте стал игроком «Севильи». Через год подписал двухлетний контракт с английским клубом «Суонси Сити».

В сборной Испании играл с 2008 года. Фернандо никогда не рассматривался в качестве основного форварда «красной фурии», однако отправлялся в её составе на победные чемпионаты мира 2010 года и чемпионаты Европы 2012 года.

Клубная карьера 
Фернандо Льоренте Торрес родился 26 февраля 1985 года в Памплоне. Играет на позиции центрального нападающего. Льоренте является воспитанником «Атлетика» из Бильбао. В возрасте 11 лет оказался в системе клуба. Фернандо провёл несколько сезонов в различных юношеских уровнях клуба. В 2003 году Льоренте оказался в клубе испанской Терсеры — «Баскония». За сезон в этом клубе он провёл 33 игры, забив 12 мячей.

«Атлетик Бильбао» 
В следующем сезоне Льоренте стал игроком фарм-клуба «Атлетика» — «Бильбао Атлетик», выступающего в Сегунде. Здесь за 16 игр Фернандо забил 4 гола. После первой половины сезона Льоренте был переведён в первую команду и подписал с «Атлетиком» четырёхлетний контракт. Дебют состоялся 16 января 2005 года в матче с «Эспаньолом». Через три дня он сыграл в матче Кубка Испании с «Ланзароте», сделав хет-трик. Тем не менее, следующие сезоны у Льоренте не задались: он часто травмировался, вследствие чего проиграл место в составе. Сезон 2007/2008 для Фернандо получился удачным. Он не только был основным нападающим, но и стал одним из лидеров команды. Следующие два сезона Льоренте продолжал расти, он помог своему клубу выйти в финал Кубка Испании, а также попасть в Лигу Европы. Заметно повысилась результативность: 91 игра — 39 мячей за три года.

«Ювентус» 
1 июля 2013 года Льоренте в качестве свободного агента перешёл в стан «Ювентуса». Контракт рассчитан на 4 года. Дебютировал за новый клуб в матче с «Сампдорией», где вышел на последней минуте. Первый гол в Серии А забил 22 сентября в матче против «Вероны». Первый гол в Лиге чемпионов забил в матче с «Реалом». 12 января 2014 оформил первый дубль за клуб в матче против «Кальяри».

«Севилья» 
27 августа 2015 года на правах свободного агента перешёл в «Севилью», подписав с командой 3-летнее соглашение и суммой отступных в 20 миллионов евро. Уже через три дня он дебютировал за «нервионцев», сыграв 90 минут в домашнем матче против «Атлетико Мадрид», а свой первый гол забил 20 сентября в ворота «Сельты», в матче, также проходившем на «Рамон Санчес Писхуан».

С 2016 года 
4 августа 2016 года стало известно, что Фернандо Льоренте согласовал с «Суонси Сити» двухлетний контракт, а на следующий день о трансфере было объявлено официально.

31 августа 2017 года перешёл в «Тоттенхэм». Заключил контракт сроком на два года. Не являлся игроком стартового состава. В первом матче против «Манчестер Сити» Харри Кейн получил травму и Льоренте остался единственным нападающим на скамейке. 17 апреля 2019 года Льоренте вышел на замену в конце первого тайма вместо получившего травму Муссы Сиссоко и забил третий и решающий гол бедром на 73-й минуте. За счёт правила выездного гола «Тоттенхэм» впервые за несколько десятилетий вышел в полуфинал главного еврокубка.

30 июня 2019 года покинул клуб после окончания контракта.

2 сентября 2019 года стало известно, что Льоренте подписал контракт на 2 года с итальянским клубом «Наполи».

27 января 2021 года перешёл в «Удинезе».

27 октября пополнил ряды «Эйбара». В июле 2022 года покинул клуб по истечении контракта.

17 февраля 2023 года завершил карьеру.

Карьера в сборной 

Льоренте выступал за различные юношеские сборные Испании. Играл на молодёжном чемпионате мира 2005 года.

11 ноября 2008 года дебютировал в основной сборной в товарищеском матче со сборной Чили. 11 февраля 2009 года забил свой первый гол за сборную в матче со сборной Англией. Участник Кубка Конфедераций 2009 и чемпионата мира 2010 в ЮАР.

В составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

Достижения 
Командные

«Ювентус»
 Чемпион Италии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Италии: 2014/2015
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2013, 2015
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2014/2015

«Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2015/2016

«Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19

Сборная Испании
 Чемпион мира: 2010
 Чемпион Европы: 2012

Личные
 Серебряная бутса чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд: 2005
 Обладатель Трофея Сарры: 2012

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную Испании 

Итого: 21 матч / 7 голов; 17 побед, 1 ничья, 3 поражения.

(откорректировано по состоянию на 27 августа 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
[[Категория:Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Эйбар»